Ким Тхэхён ( , ; род. 30 декабря 1995 года, более известный как Ви (V)) — южнокорейский певец, автор песен и актёр. Является вокалистом бойбенда BTS. Согласно данным Корейской ассоциации звукозаписывающих компаний (KOMCA), Ви является автором десяти композиций в дискографии группы.

Ранняя жизнь и образование 
Ким Тхэхён родился 30 декабря 1995 года в Тэгу, Южная Корея, и вырос в уезде Кочхан. У него в семье, помимо родителей, есть младшие брат и сестра. Впервые Тхэхён заинтересовался карьерой профессионального певца в начальной школе, и даже брал уроки игры на саксофоне в средней школе. После прохождения прослушивания в Тэгу он стал трейни Big Hit Entertainment.

В 2014 году окончил Корейскую школу искусств, и после поступил в Сеульский кибер-университет.

Карьера

2013−настоящее время: Дебют в BTS и начинания в карьере 

В 2011 году, после прохождения прослушивания, Ви стал стажером (трейни) в Big Hit Entertainment, тогда еще бывшей маленькой и незаметной компанией. Сразу же после вступления в компанию он стал частью группы BTS, готовившейся дебютировать в течение последующих лет.

13 июня 2013 года Тхэхён дебютировал как один из четырёх вокалистов бойз-бенда BTS с синглом «No More Dream». Компания предложила три варианта выбора сценического псевдонима: Сикс (), Лекс () и Ви (). Он выбрал последний вариант, так как тот означал «победа» (). Впервые Ви попробовал себя в создании музыки в 2015 году во время работы над первым альбомом трилогии «Юности», где стал одним из авторов и композиторов трека «Hold Me Tight». Он также работал над текстом песни «Boyz with Fun», одним из композиторов которой стал Сюга. Для второго альбома трилогии Ви участвовал в создании заглавного трека «Run», для которого написал музыку и использовал текст Чонгука. В 2016 году он выпустил сольную композицию «Stigma», которая дебютировала в топ-30 синглового чарта Gaon и в топ-10 мирового синглового чарта Billboard. Ви также исполнял неофициальные каверы на «Hug Me» с Джей-Хоупом и сольный на «Someone like You» Адель.

В мае 2018 года Ви выпустил свою вторую сольную композицию «Singularity» специально для третьего студийного альбома Love Yourself 轉 'Tear'. Через месяц после выхода британская газета The Guardian добавила композицию в плей-лист «Топ-50 песен июня 2018 года». Критики американского журнала Billboard включили трек в список «50 лучших песен BTS», поместив его на 28 место. 25 октября «Singularity» дебютировала на BBC Radio. В целом песня была высоко оценена музыкальными изданиями, попав в конце года в списки лучших песен. Авторитетное американское издание The New York Times поместило композицию на 20 место в списке «65 лучших песен 2018 года» вместе с «Fake Love». Микаэль Вуд из Los Angeles Times назвал «Singularity» «лучшей и достойнейшей к повторному проигрыванию» песней года. Лора Снейпс из The Guardian назвала песню одной из любимейших и включила её в список «Лучшая музыка 2018 года: Альбомы и треки». В октябре того же года вместе с остальными участниками Ви получил Орден «За заслуги в культуре» пятого класса от Президента Республики Корея.

2016−настоящее время: Сольная деятельность 

В 2016 году Ви дебютировал как актёр в исторической дораме «Хваран: Начало», и использовал своё настоящее имя вместо сценического псевдонима. Специально для проекта он записал саундтрек «It’s Definitely You» вместе с Чином. 8 июня 2017 года в честь празднования четвёртой годовщины BTS он выпустил песню «4 O’Clock», которую спродюсировал вместе с лидером группы RM.

30 января 2019 года Ви выпустил свою первую сольную песню вне деятельности BTS — «Scenery» для свободного прослушивания на SoundCloud. Впервые песня была объявлена на Seoul Music Awards, затем на официальной странице группы в Твиттере. Композиция была написана самим Ви, он также стал композитором и создал обложку. Продюсером стал Docskim, в создании также участвовали PDogg и Hiss Noise. Джейми Лило из американской новостной платформы Elite Daily описал песню как «романтичный соул с мелодией фортепиано». За первые сутки «Scenery» набрала более 372 тысяч лайков, что стало рекордом на SoundCloud; за пять дней прослушивания составили более 30 миллионов. Несмотря на то, что песня не была выпущена на платных музыкальных платформах, она получила у публики достаточный отклик: более 120 новостных изданий составили статьи о релизе.

Композиция побила рекорды SoundCloud по достижению 100 миллионов прослушиваний за более чем четырнадцать дней, что является самым коротким временем для платформы. В течение двух недель после выхода, «Scenery» девять раз побила ежедневный рекорд потокового вещания. Семь месяцев спустя он выпустил свою вторую сольную песню — это также была его первая полностью англоязычная работа — «Winter Bear» через SoundCloud, сопровождаемую самостоятельно срежиссированным Ви музыкальным видео на YouTube канале BTS 9 августа 2019. Трек был спродюсирован вместе с RM, Hiss Noise и Adora. Ви так же создал фотографию для обложки как фотограф под своим псевдонимом Ванте (Vante).

В 2020 году Ви написал сингл «Sweet Night» для саундтрека к драме JTBC «Itaewon Class» — он был выпущен 13 марта. Инди-поп песня была спродюсирована, написанная и спетая Ви, полностью на английском языке. Песня получила положительные отзывы за свою композицию, вокальное исполнение и теплый текст и дебютировала под номером два в чарте Billboard US Digital Songs. 25 декабря 2020 он выпустил

песню «Snow Flower» с участием его друга и певца Peakboy.

В 2021 году Ви принял участие в создании оригинального саундтрека к драме Studio N «Our Beloved Summer», премьера которой состоялась 6 декабря. Песня под названием «Christmas Tree» дебютировала под номером 79 в Billboard Hot 100.

Артистизм 
Голос Ви — баритон. Карен Руффини из Elite Daily подчеркнула, что «у Ви нет проблем с успокаивающими, низкими тонами, которые являются ключевым элементом в звучании песен BTS». Тамар Херман из Billboard в своей статье отметила, что «с широким диапазоном и глубоким тоном впечатляющий вокал Ви — опора звучания BTS». Стиль Ви как исполнителя известен своей «двойственностью», или его способностью вызывать на сцене различные эмоции. Британский журналист Риан Дейли, пишущий для журнала New Musical Express, особенно отметил это, обсуждая исполнение Ви «Singularity» во время мирового турне «Love Yourself: Speak Yourself», описывая его движения как «точные и обдуманные». Кристал Белл с MTV отметил, что выступления Ви часто работают с live-камерами на концертных площадках, и как он использует их для создания тонких выражений во время выступлений.

Вклад и влияние 
Ви придумал фразу «I Purple You» во время фан-встречи BTS в ноябре 2016 года. С тех пор фиолетовый цвет стал символом BTS и их фанатов. ЮНИСЕФ также использовал эту фразу для своей кампании по борьбе с издевательствами в сотрудничестве с BTS. Согласно результатам корейского института Гэллапа, Ви — девятый самый предпочитаемый публикой айдол в 2018 году. Многие айдолы называют его своей моделью для подражания, среди них Ёнхун (The Boyz), Чжэхён (Golden Child) и Чжихун (бывший участник Wanna One).

Дискография

Песни, попавшие в чарты

Другие песни

Участие в написании песен

Фильмография

Трейлеры и маленькие фильмы

Телевизионные программы

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Музыканты BTS